Der TSV Aubstadt ist ein Mehrspartensportverein aus der unterfränkischen Gemeinde Aubstadt. Der Verein verfügt neben der Fußballabteilung über Abteilungen für Tennis und Damengymnastik.

Geschichte 
Der Verein wurde 1921 gegründet. Nach Jahrzehnten im unterklassigen Fußball stieg er 1981 erstmals in die Bezirksliga auf.  Weitere Bezirksliga-Aufstiege gelangen dem Verein 1986, 1990 und 1993. Mit dem Meistertitel in der A-Klasse 1993 setzte eine Aufwärtsentwicklung ein, die den Verein binnen dreier Jahre in die Landesliga Bayern Nord brachte. Dort blieb der Verein in den Jahren seiner Zugehörigkeit meist in der unteren Tabellenhälfte. Zwei Abstiegen aus der Landesliga 1999 und 2004 folgten Wiederaufstiege 2000 und 2008.

In der Saison 2011/12 etablierte sich die Mannschaft unter Trainer Josef Francic im Spitzenfeld der Landesliga und sicherte sich drei Spieltage vor Saisonende den Aufstieg in die Bayernliga Nord. Dort errang der Verein in der Saison 2013/14 die Vizemeisterschaft, wodurch er sich für die Aufstiegsspiele zur Regionalliga Bayern qualifizierte, in denen er dem 1. FC Schweinfurt 05 unterlag. In der Saison 2017/18 wurde man mit 70 Punkten Vizemeister hinter der SV Viktoria Aschaffenburg und qualifizierte sich somit für die Relegation zur Regionalliga Bayern. Dort scheiterte man an nach zwei Unentschieden (2:2/1:1) an der SpVgg Bayreuth. In der Saison 2018/19 gelang dem Verein schließlich als Meister der Bayernliga Nord der Aufstieg in die Regionalliga Bayern.

Erfolge 
 1957/58: Meister der C-Klasse
 1960/61: Meister der C-Klasse
 1964/65: Meister der B-Klasse
 1980/81: Meister der A-Klasse 4 Rhön	  	
 1985/86: Meister der A-Klasse Rhön
 1989/90: Aufstieg in die Bezirksliga Ost über die Relegation
 1992/93: Meister der A-Klasse Ost
 1993/94: Meister der Bezirksliga Ost
 1995/96: Meister der Bezirksoberliga Unterfranken
 1999/00: Vizemeister in der Bezirksoberliga Unterfranken und Aufstieg in die Landesliga Nord
 2007/08: Meister der Bezirksoberliga Unterfranken und Aufstieg in die Landesliga Nord
 2011/12: Aufstieg in die Bayernliga
 2017/18: Vizemeister Bayernliga Nord und Teilnahme an der Relegation zur Regionalliga Bayern
 2018/19: Meister der Bayernliga Nord und Aufstieg in die Regionalliga Bayern
 2021/22: Finalist des Bayerischen Toto-Pokals

Weblinks 
 Offizielle Vereinsseite

Fußballverein aus Bayern
Verein im Bayerischen Fußball-Verband
Sportverein (Landkreis Rhön-Grabfeld)
TSV
TSV AUBSTADT